Кени се може односити на:
 Кени Макаскил - шкотски министар правде
 Кени Мекормик - лик из цртаног филма